

Astronomia 
22622 Strong – asteroide della fascia principale

Geografia

 Strong – città della Contea di Union, Arkansas
 Strong – città della Contea di Franklin, Maine
 Strong – census-designated place della Contea di Northumberland, Pennsylvania

Musica 
 Strong – singolo di Robbie Williams del 1999, dall'album I've Been Expecting You
 Strong – album di Tracy Lawrence del 2004
 Strong – album degli Arrested Development del 2010
 Strong – album di Thomas Anders del 2010
 Strong – album di Anette Olzon del 2021

Persone
Andrew Strong – cantante irlandese
Barrett Strong – cantautore e paroliere statunitense
Ben Strong – cestista statunitense
Brenda Strong – attrice statunitense
Caleb Strong – politico statunitense
Calvert Strong – pallanuotista statunitense
Carlos Strong – cestista statunitense con cittadinanza portoricana
Cecily Strong – attrice e comica statunitense
Danny Strong – attore e sceneggiatore statunitense
Darrell Strong – giocatore di football americano statunitense
Derek Strong – ex cestista statunitense
Eugénie Strong – archeologa britannica
Gregory Strong – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
Jaelen Strong – giocatore di football americano statunitense
James Strong – predicatore protestante ed enciclopedista statunitense
Jeremy Strong – attore statunitense
John Strong – marinaio britannico
John Strong – attore pornografico ucraino
John D. Strong – scienziato statunitense
Johnny Strong – attore, musicista e artista marziale statunitense
Ken Strong – giocatore di football americano statunitense
Mack Strong – ex giocatore di football americano statunitense
Mark Strong – attore britannico
Roderick Strong – wrestler statunitense
Samantha Strong – attrice pornografica statunitense
Shirley Strong – atleta britannica
Tara Strong – attrice e doppiatrice canadese naturalizzata statunitense
Ted Strong  giocatore di baseball e cestista statunitense

Altro
 Strong – reality show statunitense del 2016
Tom Strong – personaggio dei fumetti della Wildstorm Comics